McLin ist der Familienname folgender Personen:

 C. J. McLin (1921–1988), US-amerikanischer Politiker
 Jimmy McLin (1908–1983), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Ladell McLin, US-amerikanischer Bluesmusiker
 Rhine McLin (* 1948), US-amerikanische Politikerin

Siehe auch:
 McLin-Gletscher
 McLean
 McLene